

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Makowica – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa 
 Makowica – przysiółek wsi Sucha Struga w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Rytro
 Makowica – część wsi Tylmanowa w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna
 Makowica – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Szelków

Inne 
 Makowica – góra w Beskidzie Sądeckim
 Makowica – pasmo górskie w Wewnętrznych Karpatach Wschodnich
 Makowica – szczyt w Paśmie Lubania w Gorcach.